Трефасио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Санабрия. Занимает площадь 25,67 км². Население — 189 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы